50-й чемпионат мира по лыжным видам спорта () прошёл с 18 февраля по 1 марта 2015 года в шведском Фалуне. В соревнованиях приняли участие 700 атлетов из 55 стран мира. Был разыгран 21 комплект наград: 12 в лыжных гонках, 5 в прыжках на лыжах с трамплина и 4 в двоеборье. Чемпионат мира прошёл в 5 раз в этом городе после 1954, 1974, 1980 и 1993 годов.

Героями чемпионата стали норвежские лыжники Петтер Нортуг (4 золота) и Тереза Йохауг (3 золота).

Медальная программа

Медальный зачёт

Медалисты

Лыжные гонки

Мужчины

Женщины

Двоеборье

Прыжки с трамплина

Мужчины

Женщины

Микст

Ссылки 

 Официальный сайт
 Расписание соревнований
 Календарь турнира

2015
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Чемпионаты мира в Швеции
Международные спортивные соревнования в Фалуне
Чемпионаты мира в 2015 году
Международные соревнования по лыжному спорту в Швеции